EVOL – album dei Sonic Youth del 1986
Evol – album di Future del 2016
Evol – film del 2016 diretto da Mike Perrone
Evol - etichetta discografica
Evol - azienda